Pennigsberg steht für
 Pennigsberg (Eggermühlen), eine 116 m hohe Erhebung bei Eggermühlen im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Pennigsberg (Königs Wusterhausen), eine 48 m hohe Erhebung bei Königs Wusterhause, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Pennigsberg (Mittenwalde), ein Slawischer Burgwall bei Mittenwalde, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg